Ben Janbroers, Nederlands wielrenner
 Jan Janbroers, Nederlands basketbaltrainer